Владимир Владимирович Бортко:
 '''Бортко, Владимир Владимирович''' (род. 1946) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, киноактёр, политический деятель; народный артист Российской Федерации, народный артист Украины. Сын В. В. Бортко-старшего.
 Бортко, Владимир Владимирович (1924—1983) — советский театральный режиссёр; заслуженный деятель искусств УССР.